Lüdeke von Sehnden ist der Name folgender Personen:

 Lüdeke von Sehnden der Ältere (Lüdicke von Seinde; vor 1505–1542), Bürgermeister von Celle
 Lüdeke von Sehnden der Jüngere (vor 1551–1581), Bürgermeister von Celle